Saharanpur może dotyczyć: 
 Saharanpur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Saharanpur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Saharanpur – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh